Rosefield Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Rosefield Township (Illinois)
 Rosefield Township (North Dakota)
 Rosefield Township (South Dakota)